Kandahar este un oraș din Afganistan.

Alte sensuri:
Districtul Kandahar, un district din Afganistan.
Provincia Kandahar, o provincie din Afganistan.
Universitatea din Kandahar, o universitate din Afganistan.
Kandahar (film din 2001) - un film iranian regizat de Mohsen Makhmalbaf
Kandahar (film) (sau Kandagar) - un film rusesc din 2010 regizat de Andrei Kavun
Kandahar (film din 2010) - un film malaiezian regizat de Major Ravi